Кубок коронации () — футбольный турнир, организованный в честь коронации Елизаветы II, в котором приняли участие 8 клубов, 4 английских и 4 шотландских. Прошёл в мае 1953 года в городе Глазго, Шотландия. Победителем стал шотландский «Селтик», став «неофициальным чемпионом Британии».

В турнире приняли участие:

Матчи

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал

Примечания

Ссылки 
 Кубок коронации на сайте RSSSF.com 
 Celtic FC - On this Day, The Coronation Cup 1953 на сайте YouTube.com 

История английского футбола
Коронация Елизаветы II
Май 1953 года
Спорт в Шотландии в 1953 году